Туніська професійна ліга 1 2010—2011 — 56-й сезон найвищої футбольної ліги Тунісу після незалежності. Усього брали участь 14 клубів. Чемпіонат проходив з 24 липня  року по 10 липня  року. Переможцем став «Есперанс». Унаслідок збільшення ліги з наступного сезону до 16 учасників, жодна команда не вилетіла до нижчої ліги.

Турнірна таблиця

Посилання 
  
 Федерація футболу Тунісу 

2010 у футболі
2011 у футболі